Trouvain ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Trouvain (1940–1982), deutscher Ringer
 Franz-Josef Trouvain (1926–2017), deutscher Ökonom